vinylverbindingen, een klasse van organische stoffen
 polyvinylchloride (pvc), een polymeermateriaal
 een vinylplaat, een grammofoonplaat
 vinyl (vloerbedekking) een hard vloerbedekkingsmateriaal
 zeil (vloerbedekking) of vinyl, een hard vloerbedekkingsmateriaal
 Vinyl (tijdschrift), een Nederlands poptijdschrift
 Vinyl (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2016